Ditchburn ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Ditchburn (* 1949), kanadische Schauspielerin
 Barry Ditchburn, britischer Motorradrennfahrer
 Robert William Ditchburn (1903–1987), britischer Physiker
 Ted Ditchburn (1921–2005), englischer Fußballtorwart